Zlatko Crnković (Čaglin kod Požege (Hrvatska), 11. maj 1931 — Zagreb, 2. novembar 2013) bio je jugoslovenski i hrvatski prevodilac, književnik, književni kritičar i urednik. Nakon osnovne škole u Čaglinu, školovanje je nastavio u Zagrebu, gde je 1956. diplomirao engleski i nemački jezik, a zatim i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U Berkliju (Kalifornija) školske godine 1961/1962. studirao je američku književnost. Živeo je i radio u Zagrebu.

__САДРЖАЈ__

Prevodi s nemačkog, engleskog, ruskog i francuskog jezika. Tokom 25 godina radio je kao urednik u -{Nakladnom zavodu Znanje}- i potpisao 260 naslova u biblioteci -{HIT}-, oko 160 naslova u biblioteci -{ITD}-, osamdesetak knjiga u biblioteci -{Evergrin}-, kao i niz kompleta, izabranih dela i posebnih izdanja.

Sarađivao je s mnogim prevodiocima, a između ostalih, na dva prevoda s njim je radila i njegova supruga Neda.

Od 1994. godine je u penziji, ali i dalje prevodi i uređuje knjige za razne izdavače, najvećim delom za -{Algoritam}-. U -{Algoritmu}- ima i svoju ediciju „Zlatko Crnković vam predstavlja“, u kojoj je do sada potpisao pedesetak naslova.

Nakon odlaska u penziju, radi na sređivanju različite dokumentacije, koju je godinama skupljao, na njenom autorskom dopunjavanju i objavljivanju. Tako je godine 1998. objavio zbirku eseja „Knjige moga života“, a izabrana pisma razmenjena s Ivanom Aralicom objavljuje pod naslovom Pisac i njegov urednik. Objavio je i vlastitu memoarsku prozu „Prošla baba s kolačima“ (2002). Sledeće godine (2003) objavio je zbirku zapisa „Knjigositnice i „Knjigu snova“. Izbor pisama, razmenjenih s Ivanom Kušanom, objavljuje pod nazivom „Oko Sljemena i globusa“ (2006). „Carske mrvice“ (2009) „književne su cvebe [=poslastice] za čitatelja koji želi zaviriti s onu stranu književnih institucija“

Nagradu Društva prevodilaca dobio je 1971. i 1986, a nagradu „Kiklop“ dobio je 2006. kao „Urednik godine“.

Bibliografija

Prevodi

Članci, prilozi i eseji 
 -{"Braća Karamazovi", u: Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Braća Karamazovi: roman u četiri dela, s epilogom, Rijeka, Otokar Keršovani, 1997,}-
 -{"Djetinjstvo u Slavoniji", Republika, 57 (2001), 11/12, pp. 107–125.}-
 -{"Franz Kafka u Hrvatskoj", u: Kafka, Franz, Proces ; Preobrazba, Rijeka, Otokar Keršovani, 2002.}-
 -{"Hemingway u Hrvatskoj", u: Hemingway, Ernest, Starac i more, Zagreb, ABC naklada, 1998.}-
 -{"Ima li kraja priči bez kraja?", u: Ende, Michael, Priča bez kraja, Zagreb, Slon, 1995; u: Ende, Michael, Priča bez kraja : od A do Z, Zagreb, Mozaik knjiga, 2003.}-
 -{"Imate li kishonbran?", Feral Tribune, 963 (2004)}-
 -{"Intervju kao književna forma", u; Žutelija, Željko, Mostovi, Rijeka, Otokar Keršovani, 2000.}-
 -{"Kad Udba »redigira«", Feral Tribune, 961 (2004)}-
 -{"Književni kritičar ili feljtonist?", u: Tenžera, Veselko, Želja za dobrim kupanjem : o stranim piscima, Zagreb, Znanje, 1992.}-
 -{"Međunarodni majstor humora", u: Kishon, Ephraim, Kod kuće je najgore : obiteljske priče, Zagreb, Hena com, 1996.}-
 -{"Momo, zašto ne plačeš?", Feral Tribune, 962 (2004)}-
 -{"Naš čovjek u Londonu", u: Cviić, Krsto, Pogled izvana : političke kozerije, Zagreb, Nakladni zavod Znanje, 1994.}-
 -{"O George Eliotovoj i njenom »Middlemarchu«", u: Eliot, George, Middlemarch, Zagreb, Matica hrvatska, 1961.}-
 -{"Oko Sljemena i globusa" : [izabrana pisma] / Ivan Kušan i Zlatko Crnković, Književna republika, 1-2 (2004), pp. 89–106.}-
 -{"Pisma iz 1973. i 1974. godine", Republika, 56 (2000), 7/9, pp. 202–216.}-
 -{"Posjet bratu u partizanima 1943.", Republika, 57 (2001), 3/4, pp. 77–97.}-
 -{"Pripovjedaštvo Wolfganga Eschkera", Forum, 38 (1999), knj. 71, 7/9, pp. 900–914.}-
 -{"Proza Wolfganga Eschkera", Republika, 51 (1995), 3/4, pp. 128–153.}-
 -{"Recepcija Winstona S. Churchilla u Hrvatskoj", u: Churchill, VVinston Spencer, Drugi svjetski rat, Zagreb, Školska knjiga, 2002.}-
 -{"Riječ-dvije o izvješću Evelyna Waugha o Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj 1945. godine", Marulić, 27 (1994), 1, pp. 12–30.}-
 -{"Skeptični sanjar", u: Ljermontov, Mihail Jurjevič, Junak našeg doba, Zagreb, Školska knjiga, 1981. (1982, 1992, 2002)}-
 -{"Spoj pripovjedaštva i znanstvenosti", u: Pavličić, Pavao, Rukoljub : pisma slavnim ženama, Zagreb, Slon, 1995.}-
 -{"Što sve sanjam?", Republika, 53 (1997), l/2,pp. 163–174.}-
 -{"Turgenjev u Hrvata", u: Turgenjev, Ivan Sergejevič, Lovčevi zapisi, Opatija, Otokar Keršovani, 1995.}-
 -{"Ukratko o životu i djelu Evelyna Waugha", u: Waugh, Evelvn, Bezuvjetna predaja, Zagreb, Znanje, 1993.}-
 -{"Vječni sukob među generacijama", u: Turgenjev, Ivan Sergejevič, Očevi i djeca, Zagreb, Školska knjiga, 1991. (1996)}-
 -{"Winston S. Churchill: kronologija života i rada", u: Churchill, VVinston Spencer, Drugi svjetski rat, Zagreb, Školska knjiga, 2002.}-
 -{"Zaboravljena prevoditeljica", Republika, 58 (2002), 7/9, pp. 73–81. Zločin i naobrazba, Feral Tribune, 956 (2004)}-

Knjige 
 "Knjige mog života", SysPrint, Zagreb, 1998; Rijeka, 2003,
 "Pisac i njegov urednik" (izabrana pisma Ivana Aralice i Zlatka Crnkovića), Znanje, Zagreb, 1998,
 "Prošla baba s kolačima" (Uspomene u 7 poglavlja), Otokar Keršovani, Rijeka, 2002,
 "Knjiga snova (1956—2002)" (Dvostruki život uredničke legende), -{Hena Com}-, Zagreb, 2003,
 "Knjigositnice", Otokar Keršovani, Rijeka, 2003,
 "Oko Sljemena i globusa" (Izabrana pisma 1946-1997. Zlatka Crnkovića i Ivana Kušana), Profil, Zagreb, 2006,
 "Carske mrvice", Znanje, Zagreb, 2009.

Predgovori 
 -{Kafka, Franz: "Proces" ; Preobrazba, Zagreb, ABC naklada, 1997.}-
 Kušan, Ivan, Uzbuna na Zelenom Vrhu, Zagreb, Mozaik knjiga, 2001.
 -{Poe, Edgar Allan : "Gavran", Zagreb, Konzor; Varaždin, Katarina Zrinski, 1996.}-
 -{Singer, Isaac Bashevis: "Priče za djecu", Zagreb, Mozaik knjiga, 2000.}-

Pogovori 
 -{Dickens, Charles: "Život i doživljaji Nikholasa Nicklebyja", Zagreb, Matica hrvatska, 1959.}-
 -{Dostojevski, Fjodor Mihajlovič: "Bijedni ljudi", Zagreb, Znanje, 1975. (1982)}-
 -{Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Bijele noći, Zagreb, Znanje, 1982.}-
 -{Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Iz Piščeva dnevnika, Zagreb, Znanje, 1975.}-
 -{Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Kockar, Zagreb, Znanje, 1982. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Mladac : roman, Zagreb, Znanje, 1982.}-
 -{Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Poniženi i uvrijeđeni, Zagreb, Znanje, 1982.}-
 -{Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Zapisi iz mrtvog doma, Zagreb, Znanje, 1982.}-
 -{Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Zločin i kazna, Zagreb, Znanje, 1982.}-
 -{Kaestner, Erich, Iščezla minijatura ili Dogodovštine tankoćutnog mesara, Zagreb, Matica hrvatska, 1963.}-
 -{Turgenjev, Ivan Sergejevič, Lovčevi zapisi, Zagreb, Matica hrvatska, 1963.}-
 -{Turgenjev, Ivan Sergejevič, Očevi i djeca ; Uoči novih dana, Zagreb, Matica hrvatska, 1963.}-
 -{Turgenjev, Ivan Sergejevič, Plemićko gnijezdo ; Rudin, Zagreb, Matica hrvatska, 1963.}-

Референце 

Рођени 1931.
Умрли 2013.
Пожежани (Хрватска)
Hrvatski književnici
Esejisti
Književni kritičari
Хрватски преводиоци